Анатолий Федо́тов:
 Федотов, Анатолий Владимирович (род. 1966) — советский и российский хоккеист.
 Федотов, Анатолий Иванович (1937—1985) — советский футболист.
 Федотов, Анатолий Михайлович (1948—2019) — российский учёный.